Lučina ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Lučina (Jaice), Ortschaft in der Gemeinde Jajce, Bosnien und Herzegowina
 Lučina (Kroatien), Hafen auf der Insel Molat, Kroatien
 Lučina u Frýdku-Místku, Gemeinde in Mährisch-Schlesien, Tschechien (deutsch Lutschina)
 Lučina u Tachova, Wüstung in der Gemeinde Milíře in Westböhmen, Tschechien (deutsch Sorghof)
 Lučina (Nemanice), Wüstung in der Gemeinde Nemanice im Böhmerwald, Tschechien (deutsch Grafenried)
 Lučina (Fluss), Nebenfluss der Ostravice in Mährisch-Schlesien, Tschechien (deutsch Lutschina)
 Talsperre Lučina, Stausee an der Mies in Westböhmen (tschechisch Údolní nádrž Lučina)